Цви Хада́р (варианты транскрипции: Адар, Гадар) (; , , Палестина — , , Израиль) — израильский адвокат. 5-й Главный военный прокурор Израиля (в период с 1968 по 1973 год).

Полковник, доктор юридических наук.

Биография 
Цви Хадар родился в 1929 году в Тель-Авиве в Палестине времён британского мандата. Родители Хадара, Нахман и Маня Зелингер, были выходцами из Европы, но в доме семьи говорили исключительно на иврите.

Хадар учился в гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве.

В возрасте 15 лет вступил в ряды «Хаганы», где служил в «Батальоне еврейской молодёжи» ( гадна́) и в «Полевых войсках» ( хиш), а в возрасте 18 лет поступил на службу в Полиции еврейских поселений ( миште́рет ха-йишуви́м ха-иврии́м).

В 1948 году при учреждении Армии обороны Израиля и начале Войны за независимость Израиля Хадар поступил на службу в армии в качестве сержанта миномётного взвода во вспомогательной роте () 51-м батальона бригады «Гивати». Принял участие в боях против египетской армии в южной части прибрежной равнины. В одном из боёв около деревни Бейт-Дарас (), когда отделение Хадара подверглось атаке египетских войск, а двунога находящегося на вооружении отделения миномёта сломалась, Хадар приказал опереть миномёт на его колено и продолжать огонь по противнику. В перерыве между боями прошёл офицерские курсы и вернулся на службу в бригаде в должности командира взвода.  

По окончании войны вышел в запас и учился в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1952 году получил степень бакалавра в экономике, в 1955 году — степень магистра права. Во время учёбы прошёл армейский курс командиров рот и получил звание капитана. Стажировался у судьи Верховного суда Шимона Аграната, а в ноябре 1956 года получил адвокатскую лицензию.

В 1956 году вернулся на службу в Армии обороны Израиля и прошёл курс командиров батальонов под командованием полковника Хаима Бар-Лева (в дальнейшем Начальника Генштаба армии). Поступил на службу в Военную прокуратуру на должность военного обвинителя в секторе Газа в период Суэцкого кризиса. В то же время выступал обвинителем в особом военном суде по делам нелегального пересечения границы со стороны Западного берега реки Иордан, находившегося в ту пору под иорданским контролем.

В дальнейшем служил военным защитником в ВВС, главой секции инструктажа Военной прокуратуры и Главным военным защитником. В должности главы секции инструктажа участвовал в разработке принципов военной администрации при возможной оккупации Израилем соседних территорий.

В 1963 год был повышен в звании до подполковника и назначен главным прокурором Южного военного округа и Командования танковых войсках (). 

С 1966 года находился на учёбе в Лондонском университете, где получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему защиты частной собственности в военное время. 

По окончании учёбы, 30 августа 1968 года, Хадар был повышен в звании до полковника, a 1 сентября 1968 года вступил на пост Главного военного прокурора, сменив на посту полковника Меира Шамгара.

Хадар исполнял должность Главного военного прокурора в период Войны на истощение. Военная прокуратура под его руководством разрослась, помимо прочего ввиду возложенных на неё задач по поддержанию деятельности военных судов и консультации военной администрации на территориях, занятых Израилем по результатам Шестидневной войны.

В мае-июне 1971 года принял участие в работе израильской делегации на международной конференции правительственных экспертов по вопросу подтверждения и развития международного гуманитарного права, применимого в вооружённых конфликтах, в Женеве.

29 июня 1973 года передал командование Военной прокуратурой полковнику Цви Инбару.

После выхода в запас занялся частной адвокатской практикой. Помимо прочего, выступал защитником подсудимых в военных судах. В том числе был защитником израильского офицера разведки черкесского происхождения Изата Нафсо, в начале 80-х годов признанного виновным в государственной измене и шпионаже и приговорённого к 18-летнему тюремному сроку, добился его реабилитации по поставлению Верховного суда от 24 мая 1987 года.

В 1979 году была опубликована книга Хадара «Закон о службе в силах безопасности — закон и его толкование».

В 2007 году Хадару был вручен знак почёта от Коллегии адвокатов Израиля.

Под конец восьмого десятка лет Хадар прекратил адвокатскую деятельность и занялся, помимо прочего, написанием стихов.

Цви Хадар скончался 28 июля 2021 года и был похоронен на кладбище в Савьоне.

Был женат на профессоре Герцлии Хадар (урождённой Майберг, 1929—2019). Отец двух дочерей (Рути и Тирца).

Публикации 
 (צבי הדר חוק שירות בטחון — החוק ופירושו הוצאת משרד הביטחון (התשל"ט (Цви Хадар, «Закон о службе в вооружённых силах — закон и его толкование», книга издательства Министерства обороны (1979))
 Zvi Hadar, Administrative Detentions Employed by Israel, in Israel Yearbook on Human Rights (Цви Хадар, «Административные аресты, применяемые Израилем», глава в «Израильском ежегодникe по правам человека»), Tel Aviv (1971), vol. 1, p. 283
 צבי הדר פקודה בלתי חוקית מערכות 225, ספטמבר 1972 (Цви Хадар, «Незаконный приказ», «Маарахот» № 225 (сентябрь 1972)), с. 36 ()
 צבי הדר מסירת הצהרת הון כוזבת במזיד ובכוונה להתחמק ממס וחזקת הידיעה הרבעון לענייני מסים ט(33) (התשל"ד) (Цви Хадар, «Умышленная подача ложной декларации капитала с намерением уклониться от оплаты налога и презумпция осознания», «Ха-Ривон ле-иньяней мисим» № 9(33) (1974))
 צבי הדר מעמדן המשפטי של פקודות הצבא הפרקליט כט (התשל"ד—התשל"ה) 232 (Цви Хадар, «Правовой статус армейских уставов», «Ха-Праклит» № 29 (1974—5), с. 232)
 צבי הדר עונשו של הפטור משרות הפרקליט ל (התשל"ו) 63 (Цви Хадар, «Наказание освобождённого от воинской повинности», «Ха-Праклит» № 30 (1976), с. 63)
 צבי הדר סמכותם הפיקודית של ראש המטה הכללי ושר הביטחון כלפי צה"ל הפרקליט לא (התשל"ז—התשל"ח) 219 (Цви Хадар, «Командные полномочия Начальника Генерального штаба и Министра обороны в отношении Армии обороны Израиля», «Ха-Праклит» № 31 (1977—8), с. 219)
 Zvi Hadar, The Military Courts, in Military Government in the Territories Administered by Israel, 1967—1980: The Legal Aspects (edited by Meir Shamgar) (Цви Хадар, «Военные суды», глава в книге «Военная администрация на контролируемых Израилем Территориях, 1967—1980: Правовые аспекты»), The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, Hebrew University of Jerusalem (1982), p. 171
 צבי הדר התערבות בית המשפט העליון בפסקי הדין ובהחלטות אחרות של הערכאות הצבאיות בעקבות חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (תיקון מס' 17), התשמ"ו-1986 משפט וצבא 8 (התשמ"ח) 17 (Цви Хадар, «Вмешательство Верховного суда в постановления и прочие решения военных трибуналов вследствие 17-й поправки 1986 года к Закону о военном судопроизводстве от 1955 года», Мишпат ве-цава № 8 (1988), с. 17) ()
 עו"ד צבי הדר הנה שתי פרשות קדושות: צה"ל ובתי-המשפט חדשות, 8.9.88 (Адвокат Цви Хадар, «Вот две святые коровы: Армия обороны Израиля и судебная система», «Хадашот» (8.9.88)) ()
 צבי הדר עוד לדיון על טוהר הנשק משפט וצבא 9 (כסלו התשמ"ט) 23 (Цви Хадар, «В продолжение обсуждения о чистоте оружия», Мишпат ве-цава № 9 (декабрь 1988), с. 23) () (впервые опубликовано в «Маарахот» № 215 (22.6.71) ())

Ссылки 
 Биография, на сайте Военной прокуратуры Израиля () (также на старой версии сайта ())
 סא"ל ארז חסון ורס"ן שרית שמר שיחה עם אל"ם (מיל') ד"ר צבי הדר, 1.2.12 (Подполковник Эрез Хасон и майор Сарит Шемер, «Беседа с полковником запаса доктором Цви Хадаром», на сайте Военной прокуратуры Израиля (1.2.12)) ()
 אלי אשכנזי כש"דרייפוס הצ'רקסי" הואשם בריגול ובגידה, איש אחד האמין בכל ליבו בחפותו — עד לניצחון וואלה, 7.8.21 (Эли Ашкенази, «Когда „черкесского Дрейфуса“ обвинили в шпионаже и измене, один человек верил всем сердцем в его невиновность — вплоть до победы»), Walla (7.8.21)) ()

Примечания 

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Адвокаты по алфавиту
Полковники Израиля
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Участники Суэцкого кризиса
Участники Шестидневной войны
Участники Войны на истощение